Антун Густав Матош  (; 13 июня 1873, Вуковарско-Сремская жупания — 17 марта 1914, Загреб) — хорватский писатель, поэт, публицист и критик; представитель литературы модерна.

Биография 

Антун Густав Матош родился 13 июня 1873 года в Товарнике (теперь Вуковарско-Сремская жупания, Хорватия).

В 1891 — 1892 годах учился в Военно-ветеринарном институте в Вене.

В лирике Матоша доминируют философские, патриотические мотивы, присутствуют элементы сатиры (стихотворение «Молодой Хорватии», поэма «Кошмар», сб. «Стихи» — опубл. 1926).

Матош — создатель новых для хорватской литературы поэтических форм, в частности сонета.

В психологических новеллах Матоша сочетаются черты реализма и модернизма, иронии и гротески — сборники «Щепки» (1899), «Новые трески» (1900), «Утомленные сказания» (1909).

А. Г. Матош также является автором сборников эссе «Обзоры» (1905), «Горизонты и пути» (1907), «Заработки» (1913), книги дорожных очерков «Наши люди и края» (1910).

В ряде статей о хорватских и сербских писателях («Стеван Сремац», «Август Харамбашич», «Янко Веселинович», «Милован Глишич» и др.) являются рассуждениями о творчестве Шевченко, Марко Вовчок, Гоголя.

Творчество 
  Iverje (1899)
  Novo iverje (1900)
  Ogledi (1905)
  Vidici i putovi (1907)
  Umorne priče (1909)
  Naši ljudi i krajevi (1910)
 Отдельные стихотворения: Notturno, Utjeha kose, 1909, Jesenje veče.

Примечания

Источники и литература 
 Литература славянских и балканских народов конца ХІХ — начала XX веков. М., 1976
 Barac, Antun (prir.); Matoš, Milan (sabrao) Djela A. G. Matoša, sv. 4., Izd. Binoza — nakladni zavod, Zagreb, 1935
 Лексикон южнославянских литератур. М.: «Индрик», 2012. — 592 с. ISBN 978-5-91674-221-3

Писатели Хорватии
Поэты Хорватии
Похороненные на кладбище Мирогой
Хорватские поэты
Хорватские писатели